Соревнования по волейболу на XXVII летней Универсиаде в Казани проходили с 6 по 16 июля 2013 года с участием 21 мужской и 15 женских команд.

Арены 
 Центр волейбола «Санкт-Петербург» (вмещает 4157 зрителей)
 Спортивный комплекс «Зилант» (942)
 Спортивный комплекс «Бустан» (890)
 Спортивный комплекс «Тулпар» (743)
 Спортивный комплекс «Олимпиец» (710)

Жеребьёвка 
Церемония жеребьёвки прошла в гостиничном торгово-развлекательном комплексе «Корстон-Казань» 6 апреля 2013 года. Почётными гостями мероприятия стали известные российские спортсмены — послы Универсиады, в числе которых был олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков.

Отказались от участия на турнире сборные Алжира и мужская команда Омана.

Мужской турнир

Календарь

Групповой этап

Плей-офф

Женский турнир

Календарь

Групповой этап

Плей-офф

Призёры

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Волейбол на официальном сайте XXVII летней Универсиады
 2013 Summer Universiade — Volleyball — Technical handbook

Волейбол на летней Универсиаде 2013